Secret Story (televisieprogramma), een televisieprogramma
 Secret Story (Frankrijk), de Franse versie van het televisieprogramma Secret Story.
 Secret Story (Nederland), de Nederlandse versie van het televisieprogramma Secret Story.
 Secret Story (Portugal), de Portugese versie van het televisieprogramma Secret Story.